Гай Раби́рий (; I век до н. э.) — древнеримский эпический поэт, живший в конце I века до нашей эры.

Биография 
Известно, что Гай составил эпическую поэму о борьбе Марка Антония и Октавиана Августа.

Про произведения Рабирия, дошедшие до нас в весьма скудных отрывках, отзывы латинских авторов были весьма различны: его современники (в частности, Овидий и Веллей Патеркул) причисляли его к выдающимся поэтам, ставя Рабирия в один ряд с Вергилием, и особенно превозносили величественный тон его поэмы. В свою очередь, Марк Фабий Квинтилиан говорит только, что с Рабирием стоит познакомиться в свободную минуту.

Рабирию не без основания приписывают найденные среди геркуланских папирусов 67 гекзаметров — обрывки исторического эпоса, где рассказывается о последней борьбе Августа с Антонием и о приготовлениях Клеопатры к самоубийству. Эти отрывки были изданы в 1884 году у Riese, «Anthologia Latina».

Источники 
 

Персоналии по алфавиту
Рабирии
Поэты Древнего Рима